127 peut désigner :

 Une année du calendrier julien : 127.
 une année du calendrier julien proleptique: 127 av. J.-C.
 Le nombre : voir l'article 127 (nombre).
 Un groupe de musique : 127 (groupe).
 L'érythrosine (E127)
 Années historiques : -127, 127
 Premier nombre de l'IP : 127.0.0.1 : localhost
 
 Fiat 127, une voiture italienne.
La subdivision du groupe de K-pop NCT sous le label SM Entertainment, NCT 127

Homonymie de nombre